Ngeny ist der Familienname folgender Personen:

 Noah Ngeny (* 1978), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Paul Kipkemboi Ngeny (* 1980), kenianischer Marathonläufer